Karups socken kan syfta på:

 Västra Karups socken
 Östra Karups socken